Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1978 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1977/78, 18-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 3 мая 1978 года, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В матче встретились бельгийский «Андерлехт» и австрийская «Аустрия».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1977/1978

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1978
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1978 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1978
Кубок обладателей кубков УЕФА 1978
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по футболу во Франции
События 3 мая
Спорт во Франции в 1978 году
Спорт в Бельгии в 1978 году
Спорт в Австрии в 1978 году